W Polsce
 Grójec Wielki – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Złoczew
 Grójec Wielki (SIMC 0722503) – osada leśna w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Złoczew
 Grójec Wielki (SIMC 0722510) – osada leśna w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Złoczew
 Grójec Wielki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wolsztyńskim, w gminie Siedlec
 Grójec Wielki – gromada

 Zobacz też
 Grójec (ujednoznacznienie), Grójec Mały